Saint-Antonin är en kommun i Kanada.   Den ligger i regionen Bas-Saint-Laurent och provinsen Québec, i den östra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Ottawa.

I omgivningarna runt Saint-Antonin växer i huvudsak blandskog. Runt Saint-Antonin är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Québec